Dier (al dan niet fictief)
 jachtluipaard of cheeta, katachtige met zwarte vlekken op een beige vacht die jaagt dankzij snelheid en camouflagecapaciteit 
 Cheeta (chimpansee), chimpansee in Tarzanfilms
overige
 Cheetah (DC Comics), personage uit DC Comics
 Cheetah PRTL - type gemechaniseerd en gepantserd luchtdoelgeschut